N6 bezeichnet:
 in Algerien die Nationalstraße 6 (Algerien)
 in Burkina Faso die N6 (Burkina Faso)
 in Frankreich die Route nationale 6
 in Gabun die N6 (Gabun)
 in Ghana die N6 (Ghana)
in der Harmonielehre den Neapolitanischen Sextakkord
 in Kamerun die N6 (Kamerun)
 in Kongo die N6 (Demokratische Republik Kongo)
 in Niger die Fernstraße N6 (Niger)
 in der Schweiz die Nationalstrasse N6, siehe Autobahn A6 (Schweiz)
 in Senegal die Fernstraße N 6 (Senegal)
 in Südafrika die Nationalstraße National Route 6
 in Togo die Fernstraße N6 (Togo)

Siehe auch:
 A6
 R6

Abkürzung